

Mitologia 
Berserker – guerrieri vichinghi consacrati a Odino, vestiti di pelle d'orso e noti per la particolare furia esibita in battaglia

Cinema 
Berserker – film del 1987 diretto da Jefferson Richard
Berserker – film del 2004 diretto da Paul Matthews

Musica 
 Berserker – gruppo musicale metal tedesco
 Berserker – album di Gary Numan del 1984
 Berserker – album degli Scratch Acid del 1986
 Berserker – album dei Jane del 2005
 Berserker – album dei Beast in Black del 2017
 Berserker – album degli Amon Amarth del 2019

Personaggi 
Berserker – personaggio di Fate/stay night
Berserker – personaggio di Fate/Zero
Berserker – personaggio di Soulcalibur
Berserker – personaggio di Gears of War

Altro 
Berserker – serie di romanzi di fantascienza di Fred Saberhagen
Berserker – serie a fumetti della Top Cow
Berserker – classe di personaggi dei giochi di ruolo

Pagine correlate 
 Berserk
 Berserkers